Гран-при французского кино () — французская кинематографическая награда, учрежденная в 1934 году Луи Люмьером совместно с Обществом содействия искусству и промышленности (SEAI), и вручавшаяся до 1984.

Премия вручалась параллельно с другими кинематографическими наградами, такими как Победы французского кино (1946—1964) и Хрустальная звезда (1955—1975), пока не потеряла значения, в связи с учреждением в 1976 году премии «Сезар».

Литература 
 Hammer T. B. International film prizes: an encyclopedia. — Chicago: St. James Press, 1991. — ISBN 978-0824070991, p. 148–149

Ссылки 

 
 

Кинопремии Франции